Куангнинь:
  — провинция на северо-востоке Вьетнама.
 Куангнинь — футбольный клуб.
 Куангнинь — строящийся международный аэропорт.
 Куангнинь — уезд в провинции Куангбинь, Вьетнам.
 Куангнинь — община в уезде Куангсыонг, провинция Тханьхоа, Вьетнам.